Rhinocerotoidea är en överfamilj som består av tre familjer med noshörnsliknande uddatåiga hovdjur, varav två är utdöda, nämligen Amynodontidae och Hyracodontidae (med bland annat Indricotherium). Den enda idag förekommande familjen är Rhinocerotidae (noshörningar), som idag omfattar fem olika arter.

Systematik 
Kladogrammet nedan visar förhållandena mellan Rhinocerotoidea och andra grupper.

Referenser 

Uddatåiga hovdjur